La torpille DTCN L5 ou L5 est une torpille lourde fabriquée par la direction technique des constructions navales (DTCN) dans les années 1970 pour la marine française. Son développement a été le prélude à la génération suivante de torpille lourde DTCN F17.

Caractéristiques 
 Masse : 
 Calibre : 
 Longueur : 
 Portée : 
 Explosif: 
 Vitesse : .
 Entrée en service : 1971
 Propulsion: hélices contrarotatives.

Modèles 
 L5 Mod 1
 L5 Mod 3

Dotations 
  pour les sous-marins de Classe Agosta
 
 .

Références 

Torpille
Arme militaire fabriquée en France
Équipement militaire espagnol